Eurosong 2008 steht für:

 Eurosong 2008 (Belgien), belgische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2008
 Eurosong 2008 (Irland), irische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2008
 Eurosong 2008 (Tschechien), tschechische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2008